

Стоун-Ридж — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Стоун-Ридж — переписна місцевість, штат Вірджинія